Internationale luchthaven Boston
Composiet video (kleur, beeld, onderdrukking, synchronisatie)